Думастури () — село в Ахметском муниципалитете, Кахетия, Грузия.

География 
Расположено к северу от города Ахмета в Панкисском ущелье на правом берегу реки Алазани.

История

Фамилии жителей Думастури 
 Имедашвили
 Кавтарашвили
 Кушанашвили

Примечания

Ссылки 
 ASTROLAB.ru — Широта-долгота — Georgia — Dumasturi

Населённые пункты Ахметского муниципалитета